Quo Vadis može značiti:
Quo vadis - latinski za "Kuda ideš?"
Quo Vadis (roman) - roman Henryka Sienkiewicza
Quo Vadis (sastav) - kanadski tehnički death metal sastav
Quo Vadis (film iz 1901.) - francuski film Luciena Nongueta i Ferdinanda Zecce
Quo Vadis (film iz 1912.) - talijanski film Enrica Guazzonija
Quo Vadis (film iz 1925.) - talijanski film Gabriellina d'Annunzija i Georga Jacobyja
Quo Vadis (film iz 1951.) - američki film Mervyna LeRoya
Quo Vadis? (mini serija) - talijansko-njemačka-britanska-švicarska mini serija Franca Rossija
Quo Vadis (film iz 2001.) - poljski film Jerzyja Kawalerowicza